Zwillingsköpfl ist der Name folgender Berge:

 Westliches Zwillingsköpfl, 2835 Meter hoher Berg an der Grenze zwischen Österreich und Italien
 Östliches Zwillingsköpfl, 2841 Meter hoher Berg an der Grenze zwischen Österreich und Italien